Pommerit kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pommerit-le-Vicomte, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Pommerit-Jaudy, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,